Монтеккі і Капулетті — ворогуючі родини з трагедії «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра
 «» — відомий уривок із балету «Ромео і Джульєтта» Сергія Прокоф’єва

Див. також 
 Капулетті і Монтеккі — опера Вінченцо Белліні